Жуан Педро Фортес Башиесса (), известный как Жуан Баши (; ) — португало-ангольский футболист, нападающий.

Биография 
Родился 1 мая 1998 года в португальском городе Синтра. Занимался в спортивном центре Синтры, академии «Бенфики» (2008—2011), командах  Келуш (2011—2015), «Ориентал» Лиссабон (2015—2016), «Тондела» (2016—2017).

С лета 2017 года — в команде «Шавеш», играл за «Шавеш Б». В сезоне 2019/20 дебютировал за «Шавеш» во втором по силе дивизионе, по итогам сезона 2021/22 вместе с командой вышел в высший дивизион. 7 сентября 2022 года подписал трёхлетний контракт с клубом РПЛ «Краснодар». Получил травму перед игрой 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) и выбыл до конца 2022 года.

1 сентября 2021 года дебютировал за сборную Анголы.

Примечания 

Футболисты Португалии
Футболисты Анголы
Игроки сборной Анголы по футболу
Игроки ФК «Шавеш»
Игроки ФК «Краснодар»